Bobek může být:

 zdrobnělina od křestního jména Bob
 drobný zvířecí trus
 tělocvičná poloha – viz sednout si na bobek
 Bobek (Moravskoslezské Beskydy) – hora

příjmení osob
 Bobek (příjmení)

v kultuře
 Bob a Bobek – kreslené postavičky králíků z klobouku, český animovaný seriál (večerníček)

Související články 
 bobkový list
 Bob
 Bobík

Externí odkazy